Stade GSZ peut désigner :
 Stade GSZ, le stade de 1928, le dit  ;
 Stade GSZ, le stade complété en 1989.